Halle Open 2023 er en tennisturnering, der bliver afviklet udendørs på græsbaner i Gerry Weber Stadion i Halle, Tyskland i perioden . - . juni 2023. Det er den 30. udgave af Halle Open siden den første turnering i 1993, og turneringen afvikles af sponsorhensyn under navnet Terra Wortmann Open.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € ????, hvilket var en stigning på ca. ???? % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Herresingle

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, heraf:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig til turneringen på grundlag af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . april 2023 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC)
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q)

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering

Deltagere 
Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der var fordelt på:
 13 direkte kvalificerede par i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 1 par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 4 par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Kilder 

 ATP Tour - Halle 2023 
 Terra Wortmann Open  

Gerry Weber Open
ATP Tour 2023